Se confirmó que la pandemia de COVID-19 se extendió a Groenlandia, un territorio autónomo del Reino de Dinamarca, en marzo de 2020. Hasta el 30 de octubre de 2022, ha habido 11971 casos confirmados. Entre ellos, hay 2761 pacientes recuperados de la enfermedad y 21 fallecidos.

Antecedentes 
El 12 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que un nuevo coronavirus era la causa de una enfermedad respiratoria en un grupo de personas en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China, la cual fue alertada a la OMS el 31 de diciembre de 2019.  El índice de letalidad para el COVID-19 ha sido mucho más bajo que el SARS de 2003,  pero la transmisión ha sido significativamente mayor, con un número total de muertes significativas.

Cronología 
El 16 de marzo, se confirmó el primer caso en el territorio.  El paciente infectado, que provenía de un viaje del exterior, vive en la capital, Nuuk, y fue aislado en su domicilio ya que presentaba síntomas leves. 

"Se han iniciado los preparativos para hacer frente a la nueva situación. Es importante que los ciudadanos sigan nuestras recomendaciones ahora que la infección ha llegado a nuestro país", dijo el primer ministro de Groenlandia, Kim Kielsen, en una conferencia de prensa, según el periódico Sermitsiaq. Se desaconsejó encarecidamente todos los vuelos no esenciales hacia y desde Groenlandia, así como los vuelos nacionales. Se desaconsejó las reuniones públicas de más de 100 personas y se recomendó a los ciudadanos que regresen de zonas de alto riesgo que se aíslen por dos semanas.  

El 28 de marzo, el gobierno prohibió la venta de bebidas alcohólicas hasta el 15 de abril en Groenlandia, en un intento de proteger a los menores de edad de posibles abusos físicos. El 8 de abril se reportaron 11 casos confirmados, 10 de ellos ya recuperados. Hasta el 9 de abril, se habían confirmado 11 casos, todos en Nuuk, todos los cuales se habían recuperado, convirtiendo a Groenlandia en el único territorio afectado en el mundo que resolvió el problema con los casos de Coronavirus sin ninguna muerte.

En julio de 2021 se empezaron a reportar varios casos, elevando la cifra total a más de 100 contagiados, aunque afortunadamente sin ningún fallecimiento.

El 22 de septiembre de 2021, se superaron los 500 contagiados por Covid-19, con más de 360 recuperados y ningún fallecido.

El 15 de noviembre de 2021, se superaron los 1000 contagiados por Covid-19, con más de 850 recuperados y ningún fallecido.

El 27 de diciembre de 2021, se registró la primera muerte por Covid-19 en Groenlandia. Se trata de una persona del municipio de Avannaata. Groenlandia cuenta hasta esta fecha con más de 2400 casos registrados de Covid-19 y más de 2000 recuperados.

La variante Omicron llegó a Groenlandia en enero de 2022 provocando que se registraran más de 5000 casos en solo 15 días.

Estadística 

*Última actualización de datos por municipio, Marzo 2022

Referencias 

Groenlandia en 2020
Groenlandia
Groenlandia
Groelandia
Salud en Groenlandia